James Stirling (1692-1770), mathématicien écossais ;
 James Stirling (1791-1865), lieutenant-gouverneur (1828-1832) puis gouverneur (1832-1838) d'Australie-Occidentale ;
 James Stirling (1926-1992), architecte britannique ;
 James Stirling (1953-2018), physicien britannique ;
 James Hutchison Stirling (1820-1909), philosophe britannique (écossais) - Rangé à Stirling dans les dictionnaires et encyclopédies.